Максино — название населённых пунктов в России:

 Максино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Максино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.